Gukou (kinesiska: 谷口) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 76 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Fuzhou.

Runt Gukou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhanghuban,  km väster om Gukou. I omgivningarna runt Gukou växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina